Кузиев — фамилия; имеет женскую форму Кузиева.
 Кузиев, Акбар (род. 1983) — узбекский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Азии.
 Кузиев, Турсунали Каримович (род. 1951) — узбекский государственный и общественный деятель, художник, педагог, фотограф.